La série des BlackBerry Pearl, lancée initialement le 12 septembre 2006, est maintenant constituée de deux modèles distincts:
 Le BlackBerry Pearl 8100, mis en vente le ;
 Le BlackBerry Pearl 9100, annoncé le  à la WES 2010, prévue pour la fin  - début .
 BlackBerry Pearl 9105

Notes et références 

Pearl